David Liffiton (né le  à Windsor, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 

Il participe avec l'équipe LHO au Défi ADT Canada-Russie en 2003.

En 2001, il commence sa carrière avec les Whalers de Plymouth dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 dans la Ligue nationale de hockey par l'Avalanche du Colorado en , en . Il passe professionnel avec les Wolf Pack de Hartford dans la Ligue américaine de hockey en 2004. Le 8 mars 2004, il est échangé aux Rangers de New York par l'Avalanche du Colorado avec Chris McAllister et un choix de 2 ronde au repêchage de 2004 en retour de Matthew Barnaby et un choix de 3 ronde au repêchage de 2004.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|- 
|2001-2002 || Whalers de Plymouth || LHO ||62 ||3 ||9 ||12 ||65 ||6 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|2002-2003 || Whalers de Plymouth || LHO ||64 ||5 ||11 ||16 ||139 ||18 ||1 ||3 ||4 ||29
|-
|2003-2004 || Whalers de Plymouth || LHO ||44 ||2 ||9 ||11 ||85 ||9 ||0 ||0 ||0 ||12 
|-
|2004-2005 || Checkers de Charlotte || ECHL ||16 ||0 ||2 ||2 ||18 ||15 ||1 ||4 ||5 ||27
|-
|2004-2005 || Wolf Pack de Hartford ||LAH ||33 ||0 ||1 ||1 ||74 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||58 ||4 ||10 ||14 ||169 ||12 ||0 ||0 ||0 ||13
|-  
|2005-2006 || Rangers de New York || LNH ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||72 ||2 ||11 ||13 ||189 ||7 ||1 ||1 ||2 ||18
|-
|2006-2007 || Rangers de New York || LNH ||2 ||0 ||0 ||0 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2007-2008 || Wolf Pack de Hartford || LAH ||21 ||0 ||2 ||2 ||52 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Esbjerg fB Ishockey || AL-Bank ligaen ||16 ||1 ||4 ||5 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2009-2010 || Crunch de Syracuse || LAH ||72 ||5 ||15 ||20 ||118 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2010-2011 || Monsters du lac Érié || LAH || 18|| 1|| 3|| 4|| 57||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|2010-2011 || Avalanche du Colorado || LNH || 4|| 1|| 0|| 1|| 17||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2011-2012 || Monsters du lac Érié || LAH ||18 ||1 ||3 ||4 ||57||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2012-2013 || Hockey Milano Rossoblu || Série A || 44 || 6 || 4 || 10 || 84 || 6 || 0 || 2 || 2 || 12 
|-
|2013-2014 || Färjestad BK || SHL || 13 || 0 || 1 || 1 || 47 || - || - || - || - || - 
|-
|2013-2014|| Malmö Redhawks || Allsvenskan || 28 || 0 || 0 || 0 || 108 || 10 || 1 || 0 || 1 || 4
|-
| 2014-2015 || Malmö Redhawks || Allsvenskan || 51 || 2 || 10 || 12 || 151 || 7 || 0 || 0 || 0 || 6
|-
| 2015-2016 || HC TWK Innsbruck || EBEL|| 53 || 1 || 3|| 4 || 85 || - || - || - || - || - 
|-
| 2016-2017 || Frederikshavn White Hawks || AL-Bank ligaen || 37 || 1 || 7 || 8 || 36 || 14 || 1 || 2 || 3 || 24 

| 7 || 1 || 0 || 1 || 26 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en octobre 1984
Naissance à Windsor (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Whalers de Plymouth
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Crunch de Syracuse
Joueur des Monsters du lac Érié
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Färjestads BK
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur de l'Esbjerg fB Ishockey
Joueur du HC Innsbruck
Joueur du Frederikshavn IK